Plaats in Zwitserland
 Neuenhof (Zwitserland)

Plaatsen in Duitsland
 Neuenhof (Attendorn)
 Neuenhof (Eisenach)
 Neuenhof (Leichlingen)
 Neuenhof (Radevormwald)
 Neuenhof (Windeck)